Вельяминовская улица в Москве
 Станица, позже переименованная и включённая в состав Туапсе.